Archiduque Carlos o Archiduque Carlos de Austria puede referirse a:

 Carlos VI, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico entre 1711 y 1740, pretendiente al trono español durante la Guerra de Sucesión Española.
 Carlos de Austria-Teschen, Archiduque de Austria durante el periodo comprendido entre 1771 y 1847, comandante de los ejércitos austríacos durante las Guerras Revolucionarias Francesas y las Guerras Napoleónicas.